Passer (gereedschap), hulpmiddel om afstanden af te passen en om cirkelbogen te tekenen.
Passer (kunstwerk), kunstwerk in Amsterdam-Zuid gemodelleerd naar de passer.
Passer (geslacht), geslacht zangvogels uit de familie van mussen en sneeuwvinken.
Passer (sterrenbeeld) (Circinus), klein sterrenbeeld aan de zuidelijke hemelkoepel.
Passer (rivier), rivier in het Italiaanse Zuid-Tirol.